Kékes vagy Kékes tető, a Mátra és Magyarország legmagasabb pontja
 Kékes, település Romániában, Beszterce-Naszód megyében